Асен Павлов Генадиев е български инженер-химик, професор.

Биография 
Роден е на 13 октомври 1909 г. в София в семейство на Павел и Невена Генадиеви. Завършва средно образование в Първа Софийска мъжка гимназия през 1928 г. В 1932 г. завършва химия в Софийския университет. През 1938 г. специализира в Германия, а през 1965 г. в СССР.

Умира в София през 1987 г.

Научна дейност 
Работи в областта на химията на хранителните продукти. През 1932/1933 учебна година е учител по химия в ІІІ Софийска мъжка гимназия. През 1933 – 1934 г. е контрольор на оцетните фабрики при Министерството на финансите. От 1934 до 1950 г. е специалист по хранителна химия в Института за народно здраве към Министерство на народното здраве. Той завежда и токсикологичната лаборатория на Института по хранене при БАН, организира и оглавява лабораторния отдел при новосъздадената Софийска окръжна санитарно-епидемиологична станция (1954), създава Централна лаборатория по хлебопроизводство (1955), която прераства в Научноизследователски институт по зърносъхранение, зърнопреработка, и хлебопроизводство. До пенсионирането си през 1972 г. той е директор на този институт. През 1965 г. е признат от Института за изобретения и рационализации за изобретател, а от 1970 г. е професор. Автор е на повече от 40 научни труда, ръководства, учебници и инструкции по анализ на хранителните продукти.

Личният архив на Асен Генадиев се съхранява във фонд 2039К в Централен държавен архив. Той се състои от 66 архивни единици от периода 1913 – 1991 г.

Родословно дърво

Източници 

Български химици
Възпитаници на Софийския университет
Починали в София
Родени в София
Български учени от Македония
Хора с архиви в Централния държавен архив